KHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kerč' (Ucraina)